Sanctuary – amerykański zespół muzyczny
 Sanctuary – singel grupy Iron Maiden
 Sanctuary – kanadyjski serial science-fiction
 Sanctuary Records – wytwórnia płytowa
 Sanctuary – manga autorstwa Ryōichiego Ikegamiego
 Sanctuary – miasto w Stanach Zjednoczonych. w stanie Teksas
 Sanctuary – polsko-irlandzki film z 2012 w reżyserii Nory McGettigan

Zobacz też